Poperen est un patronyme porté notamment par :

 Claude Poperen, (né en 1931), homme politique et syndicaliste français ;
 Jean Poperen, (1925-1997), homme politique français. Frère aîné du précédent.

Homonymie de patronyme